Issoufou est un nom de famille notamment porté par : 

 Abdoulrazak Issoufou Alfaga (1994-), taekwondoïste nigérien. 
 Aïssata Issoufou (?-), Première dame du Niger de 2011 à 2021. 
 Alhassane Issoufou (1981-), footballeur nigérien. 
 Issaka Issoufou (?-), homme politique nigérien. 
 Lalla Malika Issoufou (1975-), Première dame du Niger de 2011 à 2021. 
 Mahamadou Issoufou (1952-), homme politique nigérien, Président de la république du Niger de 2011 à 2021.